Kalanganyar (Karanggeneng)
 Kalanganyar (Sedati)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing